Джузджани (), аль-Джузджани () — нисба, указывающая на то, что её носитель имеет отношение к Джаузджану.

 Саид ибн Мансур аль-Джузджани (ум. 842) — хафиз, имам, толкователь Корана, хадисовед, автор Сунана.
 Абу Исхак аль-Джузджани (790—872) — исламский хадисовед.
 Абу Убайд аль-Джузджани (980—1037) — врач и ученик Ибн Сины.
 Усман Джузджани (ок. 1193 — ?) — персидский историк XIII века.
 Абу Сулейман аль-Джузджани — исламский богослов, правовед ханафитского мазхаба.
 Абу Али аль-Джузджани— исламский богослов, суфий.